Serie B w sezonie 1929/1930.

Tabela końcowa 

|}

Wyniki meczów 

1929 w piłce nożnej
1929 we Włoszech
1930 w piłce nożnej
1930 we Włoszech
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech